Andreas Pilger ist der Name folgender Personen:
* Andreas Pilger (Archivar) (* 1969), deutscher Archivar und Historiker
 Andreas Pilger (Geologe) (1910–1997), deutscher Geologe